Білоцерківська міська лікарня № 2 — лікувально—профілактичний заклад у Білій Церкві, призначений для надання стаціонарної та амбулаторно — поліклінічної допомоги населенню.

Головне завдання — покращення якості лікувально—профілактичної допомоги, яке полягає у досягненні якомога меншої захворюваності, смертності, інвалідизації населення та швидкого відновлення здоров'я з максимально можливим використанням наявних ресурсів.

Білоцерківська міська лікарня № 2 є базою інтернатури: з хірургії, анестезіології, урології, нейрохірургії, неврології, внутрішніх хвороб, ортопедо-травмотології.

Історія 

З 2004 р. працює відділ ендоскопічної хірургії, з 01.01.2009 р. відкривається відділення гемодіалізу на 10 ліжок.

Структура лікувально-профілактичного закладу 

Потужність лікувально-профілактичного закладу становить: поліклініка на 960 відвідувань в зміну, денний стаціонар на 120 ліжок, стаціонар на 455 ліжок, в тому числі:
 терапевтичне — 40,
 ендокринологічне — 50,
 гастроентерологічне −30,
 нефрологічне — 10,
 хірургічне −120,
 неврологічне — 50,
 нейрохірургічне — 45,
 травматологічне −60,
 урологічне — 50
 крім того реанімація — 12 ліжок.

Галерея

Посилання 
 Офіційний сайт  
 20 років на сторожі здоров'я білоцерківців. Білоцерківська газета «Гриф»
 Медичні заклади міста.  Сайт міста Біла Церква
 Мережа закладів охорони здоров'я міста Біла Церква. Сайт міського центру медичної статистики «Медінстат»

Лікарні Білої Церкви
Засновані в Україні 1990